Руксандра Драгомір виграла титул, перемігши у фіналі Мелані Шнель з рахунком 7–6, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Жюлі Алар-Декюжі (чвертьфінал)
  Сабіне Гак (2-ге коло)
  Макарова Олена Олексіївна (2-ге коло)
  Енн Гроссман (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (2-ге коло)
  Руксандра Драгомір (переможниця)
  Елена Пампулова (півфінал)
  Тамі Вітлінгер-Джонс (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1996 Budapest Lotto Open Draw 

1996
Budapest Grand Prix